Meine Nichte Susanne steht für:
 Meine Nichte Susanne (Theaterstück), eine deutsche Burleske von Hans Adler und Alexander Steinbrecher
 Meine Nichte Susanne (1950), einen deutschen Spielfilm von Wolfgang Liebeneiner
 Meine Nichte Susanne (1964), einen deutschen Fernsehfilm von Thomas Engel